Сцинковые  — семейство ящериц.

Наиболее обширное семейство ящериц, включающее около 130 родов и 1516 видов.

Описание

Характерные особенности 
Характерным признаком сцинковых является гладкая, похожая на рыбью, чешуя, которая подстилается костными пластинками — остеодермами. Чешуя спинной стороны тела, как правило, мало отличается от чешуи на брюхе. Лишь у немногих видов чешуя бугристая, килеватая или снабжена шипами. Голова покрыта симметрично расположенными щитками. Подстилающие их остеодермы срастаются с костями черепа, закрывая оба височных окна.

Череп обладает обычно хорошо развитыми височными дугами. Предчелюстные кости частично срастаются. Теменная кость одна, с крупным отверстием для теменного глаза. Зубы плевродонтные, довольно однородные, конические, сжатые с боков, слабо изогнутые. У растительноядных и моллюскоядных форм, таких как синеязыкие сцинки (Tiliqua), зубы расширенные и уплощенные, с закругленной вершиной.

Глаза с круглым зрачком и чаще всего обладают раздельными подвижными веками. У некоторых видов в нижнем веке имеется прозрачное «окошко», позволяющее ящерице видеть даже при закрытых глазах. У гологлазов веки срослись, образовав прозрачные линзы, как у змей. Семейство демонстрирует весь ряд перехода к безногим формам: есть сцинки с нормально развитыми конечностями и пальцами, формы с укороченными конечностями и нормальным числом пальцев, формы с укороченными конечностями и редуцированным числом пальцев и змеевидные безногие. Древесные виды, подобно гекконам, могут иметь специальные пластинки на внутренней стороне пальцев, помогающие им лазать по листьям и гладким стволам деревьев. Хвост обычно длинный, но может быть укороченным (короткохвостый сцинк Tiliqua rugosa) и служить для накопления жира, или цепким (цепкохвостый сцинк Corucia zebrata). У многих видов хвост ломкий и они могут отбрасывать его при опасности. Отброшенный хвост некоторое время дёргается, сбивая хищников с толку и позволяя своему бывшему хозяину выиграть время для того, чтобы скрыться.

Большинство сцинковых окрашены неярко, но есть и довольно пёстрые виды.

Размеры мелкие, средние и крупные. Различные представители семейства достигают в длину от 8 до 70 см.

Распространение 
Сцинковые — космополиты и распространены на всех материках, кроме Антарктиды. Обитают преимущественно в тропических регионах, но расселились также довольно далеко к северу и к югу от экватора. Наиболее разнообразно и богато представлены сцинковые в Австралии, Новой Зеландии, на островах Тихого океана, в Юго-Восточной Азии и Африке.

Образ жизни 
Сцинковые обитают в самых разных биотопах: как в пустынях, так и во влажных лесах, в тропиках и в умеренных широтах.

Большинство сцинковых — наземные ящерицы, но среди них есть довольно много видов, ведущих и роющий образ жизни, а также околоводные и древесные виды. Некоторые пустынные сцинки способны «плавать» в сыпучем песке.

Питание 
Питаются сцинки самой разнообразной пищей. Большинство — хищники, поедающие насекомых и других беспозвоночных, а также мелких позвоночных, например, других ящериц. Некоторые виды всеядны (синеязыкие сцинки, лейолописмы Leiolopisma), способны поедать падаль. Малое число видов преимущественно растительноядны (короткохвостый сцинк, цепкохвостый сцинк).

Размножение 
Существуют яйцекладущие, яйцеживородящие виды и виды с истинным живорождением. У живородящих видов кровеносные сосуды стенки желточного мешка эмбриона сближаются с сосудами стенок маточного отдела яйцевода самки и формируется так называемая желточная плацента. При этом питание и газообмен осуществляется в значительной степени за счет организма матери. У каскоголовых сцинков (Tribolonotus) наблюдается частичная или полная редукция левого яйцевода, вызванная, по-видимому, уменьшением числа откладываемых яиц или развивающихся в яйцеводах эмбрионов. Для некоторых видов сцинковых характерна забота о потомстве — охрана самкой кладки и вылупившихся детёнышей.

Классификация 
Ранее в семействе сцинковых выделяли 4 подсемейства:

 Подсемейство Аконтиевые сцинки (Acontinae)
 Подсемейство Лигосомные сцинки (Lygosominae) — наиболее обширное подсемейство, включает 96 родов, в том числе мабуи, синеязыкие сцинки, цепкохвостые сцинки и многие другие.
 Подсемейство Сцинковые (Scincinae)
 Подсемейство Слепые сцинки (Feylininae) — монотипическое подсемейство, включает род безногих слепых сцинков (Feylinia).

Роды:

В настоящее время в семейство сцинковых включают следующие роды:
 Ablepharus — Гологлазы
 Acontias — Аконтиасы
 Afroablepharus — Африканские змееголовые сцинки
 Amphiglossus — Мальгашские сцинки, или Амфиглоссусы
 Androngo — Андронги
 Anomalopus — Австралийские змееящерицы
 Asymblepharus — Ложные гологлазы
 Ateuchosaurus — Атеухозаурусы
 Barkudia — Баркудии
 Bartleia
 Bassiana
 Bellatorias
 Brachymeles — Филиппинские сцинки
 Caledoniscincus
 Calyptotis — Калиптотисы
 Carlia — Карлии
 Cautula
 Celatiscincus
 Chabanaudia — Шабанаудии
 Chalcides — Халциды, или Цилиндрические сцинки, или Вальковатые ящерицы
 Chalcidoseps — Цейлонские четырёхпалые сцинки
 Chalcidoseps
 Chioninia
 Coeranoscincus
 Coggeria
 Cophoscincopus — Африканские околоводные сцинки
 Corucia — Цепкохвостые сцинки
 Cryptoblepharus — Скрытоглазы, или Криптоблефарусы
 Ctenotus — Австралийские длинноногие сцинки, или Ктенотусы
 Cyclodina — Новозеландские сцинки, или Циклодины
 Cyclodomorphus
 Dasia — Цветочные сцинки
 Egernia — Колючие сцинки, или Колючехвостые сцинки, или Эгернии
 Emoia — Эмойи
 Eremiascincus — Пустынные сцинки
 Eroticoscincus
 Eugongylus — Океанические сцинки, или Эугонгилусы
 Eulamprus
 Eumeces — Длинноногие сцинки
 Eumecia — Эумеции
 Euprepes
 Eurylepis
 Eutropis
 Feylinia — Фейлинии, или Слепые сцинки
 Fojia — Фойи
 Geomyersia
 Geoscincus
 Glaphyromorphus
 Gnypetoscincus
 Gongylomorphus — Маврикийские сцинки, или Маскаренские сцинки, или Гонгиломорфусы
 Graciliscincus
 Haackgreerius
 Hakaria
 Hemiergis — Гемиергисы
 Hemisphaeriodon
 Insulasaurus
 Isopachys — Угревидные сцинки, или Изопахисы
 Janetaescincus — Малые сейшельские сцинки
 Lacertaspis
 Jarujinia
 Kaestlea
 Kanakysaurus
 Lacertaspis
 Lacertoides
 Lamprolepis — Лампролеписы
 Lampropholis — Лампрофолисы
 Lankascincus
 Larutia
 Leiolopisma — Прозрачновекие сцинки, или Лейолописмы
 Lepidothyris
 Leptoseps
 Leptosiaphos
 Lerista — Австралийские змееящерицы, или Леристы, или Родоны
 Liburnascincus
 Liopholis
 Lioscincus
 Lipinia — Древесные сцинки, или Липинии
 Lissolepis
 Lobulia — Папуанские сцинки, или Лобулии
 Lygisaurus
 Lygosoma — Лигозомы, или Риопы
 Mabuya — Мабуи
 Madascincus
 Marmorosphax
 Melanoseps — Меланосепсы, или Африканские безногие сцинки
 Menetia — Менетии
 Mesoscincus
 Mochlus
 Morethia — Моретии
 Nangura
 Nannoscincus — Карликовые сцинки
 Nessia — Цейлонские сцинки, или Нессии
 Niveoscincus
 Notoscincus — Нотосцинки
 Oligosoma
 Ophiomorus — Змееящерицы
 Ophioscincus — Азиатские змеевидные сцинки
 Otosaurus
 Pamelaescincus — Большие сейшельские сцинки
 Panaspis — Африканские гологлазы, или Панасписы
 Papuascincus
 Paracontias — Параконтиасы
 Paralipinia
 Parvoscincus
 Phoboscincus
 Pinoyscincus
 Plestiodon
 Prasinohaema — Зеленокровные сцинки, или Празиногемы
 Proablepharus — Проаблефарусы
 Proscelotes — Просцелотесы
 Pseudemoia — Псевдоэмойи
 Pseudoacontias — Псевдоконтиасы
 Pygomeles — Пигомелесы
 Ristella — Ристеллы
 Saiphos — Саифосы
 Saproscincus
 Scelotes
 Scincella — Сцинцеллы, или Малые сцинки
 Scincopus — Сцинкопусы
 Scincus — Настоящие сцинки
 Scolecoseps — Сколекосепсы
 Sepsina — Сепсины
 Sepsophis
 Sigaloseps
 Simiscincus
 Sirenoscincus
 Sphenomorphus — Сфеноморфусы, или Клиновидные сцинки, или Лесные сцинки
 Tachygyia
 Tiliqua — Исполинские ящерицы, или гладкие ящерицы, или Тиликвы
 Trachylepis — Африканские мабуи
 Tribolonotus — Каскоголовые сцинки, или Триболонотусы
 Tropidophorus — Ребристые сцинки, или Тропидофорусы
 Tropidoscincus
 Typhlacontias — Слепосцинки
 Typhlosaurus — Южноафриканские слепосцинки, или Тифлозаурусы
 Tytthoscincus
 Vietnascincus
 Voeltzkowia — Велтцковии
  Macroscincus

Примечания

Литература 
 Жизнь животных в 7 т. / Гл. редактор В. Е. Соколов. Т. 5. Земноводные и пресмыкающиеся. / А. Г. Банников, И. С. Даревский, М. Н. Денисова и др.; под ред. А. Г. Банникова — 2-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 1985. — С. 210.
 Орлова В. Ф., Семенов Д. В. Природа России. Жизнь животных. Земноводные и пресмыкающиеся. — М.: «ООО Фирма „Издательство АСТ“», 1999. — С. 315—318.
 

Семейства пресмыкающихся